

Villes 

 Maximiliano de Almeida, municipalité du sud du Brésil
 Severiano de Almeida, municipalité du sud du Brésil

Personnalités 

 Alex Dias de Almeida, footballeur brésilien
 Álvaro Osório de Almeida, médecin et scientifique brésilien
 Anselmo José Braamcamp de Almeida Castelo Branco, homme politique portugais
 Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, musicien brésilien
 António de Almeida Santos, homme politique portugais
 Antonio de Almeida (1928-1997), chef d’orchestre et musicologue français
 António José de Almeida, homme politique portugais
 Benjamin de Almeida Sodré, footballeur brésilien
 Brites de Almeida, la boulangère d'Aljubarrota, héroïne portugaise
 Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque, officier et administrateur colonial portugais
 Carlos Alberto de Almeida Junior, joueur de football brésilien
 Élisa De Almeida, footballeuse française
 Fabiana de Almeida Murer, athlète brésilienne
 Fialho de Almeida, écrivain portugais
 Francisco António de Almeida, compositeur portugais
 Francisco de Almeida (1450-1510), explorateur portugais 
 Francisco de Almeida, gouverneur de l'Angola.
 Francisco José de Almeida Lopes, homme politique portugais
 Gilberto de Almeida Rêgo, arbitre brésilien de football
 Joaquim de Almeida, acteur portugais
 José Augusto Pinto de Almeida, footballeur et entraîneur portugais
 José Carlos de Almeida, footballeur brésilien
 José Carlos Pereira de Almeida Torres, magistrat et homme politique brésilien
 José Ferraz de Almeida Júnior, peintre brésilien
 Júlia Lopes de Almeida, écrivain brésilienne
 Kaio de Almeida, nageur brésilien
 Leandro Marcolini Pedroso de Almeida, footballeur brésilien naturalisé hongrois
 Lourenço de Almeida (1480-9,1508), explorateur portugais (fils de Francisco de Almeida)
 Luis de Almeida (1525-1583), prêtre jésuite portugais, missionnaire et chirurgien au Japon
 Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d'Eça e Melo Silva Mascarenhas, vice-roi du Brésil
 Luíz de Almeida Cabral, chef de l'État bissau-guinéen
 Manuel Antônio de Almeida, écrivain brésilien
 Manuel de Almeida (1580-1646), prêtre jésuite portugais, missionnaire en Inde et Ethiopie
 Miguel Osório de Almeida, médecin et scientifique brésilien
 Nicolau Tolentino de Almeida (1740-1811), poète satirique portugais
 Paulo de Almeida Ribeiro, joueur et entraîneur de football brésilien
 Paulo Sérgio Rodrigues Duarte de Almeida, footballeur portugais
 Pedro Marcos de Almeida Vianna (1948-), poète français d'origine brésilienne
 Pedro Taques de Almeida Pais Leme, militaire et homme politique brésilien
 Rodrigo Pinto Pizarro de Almeida Carvalhais, militaire et homme politique portugais
 Tomás de Almeida, cardinal portugais du .
 Vanderson Válter de Almeida, footballeur brésilien

Patronyme portugais
Patronyme brésilien